István Nemere () este un romancier maghiar, esperantist și traducător. A scris 701 de cărți publicate până în mai 2018, mai ales în limba maghiară, peste douăzeci de romane în esperanto. El a fost o figură notabilă în științifico-fantasticul maghiar cu peste 60 de romane și câteva povestiri.

El a susținut că filmul Demolition Man este bazat pe unul dintre romanele sale.

István Nemere l-a descris pe Péter Kuczka ca fiind stăpânul absolut al științifico-fantasticului maghiar în epoca János Kádár și a afirmat că scriitorii care nu erau de acord cu el nu puteau să-și publice lucrările. Nemere l-a acuzat că i-a făcut greutăți în cariera sa la începutul anilor 1980.

Dacă numărul cărților sale depășește 723, va prelua recordul mondial de la Barbara Cartland ca autor al celor mai multe lucrări.

Lucrări 
 Biciul Cosmosului (A kozmosz korbácsa)
 Rechinul din oțel (Acélcápa)
 Acțiunea Neutron (Neutron-akció'') 

Până în prezent, mai mult de 700 de lucrări ale lui István Nemere au fost publicate. A scris în mai multe genuri și adesea sub diferite pseudonime:

Referințe

Legături externe 
 Site-ul oficial - István Nemere

Nașteri în 1944
Scriitori maghiari de literatură științifico-fantastică
Traducători maghiari
Oameni în viață